Тибетский письменный язык весьма консервативен и существенно отличается от разговорного. Выделяют две наиболее распространённые традиции произношения: койне учёных лам, основанное на центральных диалектах (У-Цанг), и аналогичное койне, основанное на восточных диалектах (Амдо).

Центральнотибетское произношение лам не следует приравнивать к лхасскому диалекту, так как бытовой язык существенно отличается от языка учёных. К этому произношению относится в первую очередь произношение Далай-ламы и Кармапы. Центральнотибетским является произношение учёной тибетской диаспоры в Индии. Оно долгое время было более закрытым для изучения, но сейчас становится более известным и в России, и за рубежом.

Восточное же амдосское произношение имеет особую историческую связь с Россией, так как монгольские и бурятские ламы чаще получали образование в восточных тибетских монастырях, и многие исторически закрепившиеся в нашей литературе слова основаны именно на этой традиции, как например, перевод Чжудши и др. Следует также отметить что благодаря унифицированности письменного языка для самих тибетцев различия произношения не имеют большого значения.

В представленной ниже таблице буква  в инициали  и других применяется в двухбуквенных инициалях, которые без огласовки могут иметь два варианта прочтения (сравните  и ). Буква «а» в этом случае обозначает «нулевое окончание» (если можно вообще говорить о понятии «окончания» в тибетском языке в смысле терминологии европейских языков) или «нулевую терминаль» для выделения слогообразующей буквы (графемы) и исключения омографии (в приведённых примерах слогообразующей буквой в первом случае является , а во втором ). В случае с инициалью  и др. употребление буквы «А» можно считать избыточным, так как буква «ча» может быть только слогообразующей и двойного варианта прочтения не возникает, но такое правописание соответствует тибетской письменной традиции и поэтому сохранено в транскрипции.

Инициали 
Транскрипция инициалей в порядке латинского алфавита с дакчхой на основе транскрипции Ермолина.

Русская транскрипция инициалей в транслитерации Вайли 
 А — ' . a. У — dbu. О — dbo.
 Ба — ba. rba. lba. sba. 'ba'.
 Ва — wa. dba'. (ba)
 Га — ga. rga. lga. sga. dga'. bga'. brga'. bsga'. mga'. 'ga'.
 Гья (джья) — gya. rgya. sgya. dgya. bgya. brgya. bsgya. mgya. 'gya.
 Да — da. zla. rda. lda. sda. gda'. bda'. brda. blda. bsda. bzla. mda'. 'da'.
 Джа — ja. bya. rja. lja. sbya. brja. mja'. 'ja'. 'bya.
 Дза — dza. rdza. brdza. mdza'. 'dza'.
 Дра — gra. dra. bra. sgra. sbra. dgra. bgra. bsgra. mgra. 'gra. 'dra. 'bra.
 Жа — zha. gzha'. bzha'.
 За — za. gza'. bza'.
 Ка — ka. rka. lka. ska. dka'. bka'. brka. bska.
 Кха — kha. mkha. 'kha'.
 Кхья — khya. mkhya. 'khya
 Кья — kya. rkya. skya. dkya. bkya. brkya. bskya
 Ла — la. kla. gla. bla. rla. sla. brla. bsla.
 Лха — lha.
 Ма — ma. mra. rma. sma. smra. dma'.
 На — na. nra. rna. sna. snra. gna'. brna. bsna. mna'.
 Нга — nga. rnga. lnga. snga. dnga. brnga. bsnga. mnga.
 Нья — nya. mya. rnya. rmya. snya. smya. gnya'. dmya. brnya. bsnya. mnya'.
 Па — pa. lpa. spa. dpa'.
 Пха — pha. 'pha'.
 Ра — ra. (dbra)
 Са — sa. sra. gsa'. bsa'. bsra.
 Та — ta. rta. lta. sta. gta'. bta'. brta. bsta. blta.
 Тра — kra. tra. pra. skra. spra. dkra. dpra. bkra. bskra.
 Тха — tha. mtha'. 'tha'.
 Тхра — thra. phra. khra. 'phra. 'khra. mkhra.
 Ха — ha.
 Хра — hra .
 Ца — tsa. rtsa. stsa. gtsa'. btsa'. brtsa. bstsa.
 Цха — tsha. mtsha. 'tsha'.
 Ча — ca. pya. lca. dpya. spya. gca'. bca'.
 Чха — cha. phya. 'phya. mcha'. 'cha'.
 Ща — sha. shra. gsha'. bsha'.
 Я — ya. g.ya. (dbya)

Финали 

Дженджукчу () — десять букв тибетского алфавита, которые могут являться (передавать на письме) терминалью слога (если быть совсем точным, то финаль состоит из централи и терминали, и именно терминаль выражается на письме десятью приписными графемами, в то время как централь - это гласный звук слогообразующей графемы).

 Ба , Га , Да , Ла , Ма , На , Нга , Ра , Са , Ачунг .

Гласные:
 И —  (гигу) * У —  (жабкью) * Э —  (дренбу) * О — (наро)

50 финалей в передаче тибетским пиньинем.

См. также 
 Индийско-русская практическая транскрипция

Примечания 

Практическая транскрипция с русским языком
Тибетский язык
Тибетский алфавит